Popta ist der Familienname folgender Personen:

 Canna Maria Louise Popta (1860–1929), niederländische Ichthyologin
 Tako van Popta (* 1953), kanadischer Politiker